USS Detroit je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Detroit (1813)
 USS Detroit (1869)
 USS Detroit (C-10) 
 USS Detroit (CL-8)
 USS Detroit (AOE-4)

Detroit